Ajugeae — триба квіткових рослин родини глухокропивові (Lamiaceae).

Класифікація 
Триба Ajugeae  Benth., 1829
Garrettia Fletcher, 1937
Ajuga  C. Linnaeus, 1753
Acrymia D. Prain, 1908
Cymaria Bentham, 1830
Holocheila (Kudo) S. Chow, 1962

Примітки 

Глухокропивові
Триби рослин